Hoffstetterius — вимерлий рід нотоунгулят родини токсодонтових, що мешкали в Південній Америці з середини до кінця міоцену (11,6 — 5,3 млн років тому). Єдиний відомий вид- Hoffstetterius imperator, рештки якого були знайдені в формації Маурі в Болівії (департамент Ла-Пас).

Рід названий на честь французького палеонтолога і герпетолога Роберта Хофстеттера.

Опис 

Череп Hoffstetterius високий і видовжений; у дорослої особини він досягає 52,7 см в довжину, а у молодої — 46,9 см. Прикметною особливістю є виріст лобової кістки, що утворює великий сагітальний гребінь, а також трикутний «щит» в зоні лоба, який може слугувати точкою прикріплення кератинового рогу, як в сучасних носорогів і деяких інших токсодонтових, таких як Trigodon і Paratrigodon.

Зубна формула у дорослої особини (i 2/2, c 0/1, pm 3/3, m 3/3); у молодої особини: (i 2/?, c 1/?, pm 4/?, m 3/?).

Філогенія 
Наведена нижче кладограма побудована на основі досліджень, проведених Аналією Форасп'єрі і колегами (2014) і показує положення роду Nesodon серед інших токсодонтових:

Примітки 

Нотоунгуляти
Вимерлі тварини, описані 1993
Ссавці міоцену